Chợ Lớn (Chinese buurt), een Chinese buurt in Ho Chi Minhstad
 Chợ Lớn (provincie), een voormalige provincie, opgericht in 1899 om de Unie van Indochina.